Glastonbury, petita ciutat a Somerset (Anglaterra), a 34 km al sud de Bristol.
 Torre de Glastonbury, torre al costat de la població de Glastonbury, (Somerset, Anglaterra).
 Abadia de Glastonbury, abadia situada a Glastonbury.
 Festival de Glastonbury, festival musical realitzat prop de la localitat anglesa.